Robert Cohen – amerykański producent, reżyser, aktor i scenarzysta filmowy
 Robert Cohen – francuski bokser
 Robert Cohen – poseł do Parlamentu Europejskiego kadencji 1979–1984 i 1984–1989